Die Fridtjof Nansen (F310) ist das Typschiff der gleichnamigen Fregattenklasse der norwegischen Marine.

Das Schiff ist benannt nach Fridtjof Nansen, einem norwegischen Polarforscher und Nobelpreisträger.

Einsätze

Schutz vor Piraten 
Am 26. Februar 2009 beschloss das Norwegische Parlament, sich an der aktuellen Operation Atalanta der EU gegen die Piraterie vor der Küste Somalias zu beteiligen und zu diesem Zweck die Fridtjof Nansen in den Golf von Aden zu entsenden. Das Schiff traf im August 2009 im Einsatzgebiet ein.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt führt die Fridtjof Nansen ihren Auftrag ohne ihren Bordhubschrauber aus, da sich die Auslieferung der neuen NH90-Maschinen verzögert hat. Als Ersatz für den fehlenden Helikopter führt das Schiff zwei schnelle seetüchtige Festrumpf-Schlauchboote mit.

RIMPAC 
Im Jahr 2014 nahm die Fridtjof Nansen an der Marineübung RIMPAC im Pazifischem Ozean teil. Im Rahmen der Übung versenkte sie am 10. Juli die USS Ogden, ein stillgelegtes amerikanisches Transportschiff.

Bilder

Siehe auch 

 Fregatte
 Norwegische Marine

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website der Königlich Norwegischen Marine über die Fregatten (norwegisch)
 Norway order Sting Ray mod 1 torpedo for frigates
 Sea Protector remote weapon systems ordered (march 2009) for Nansen frigates

Fridtjof_Nansen (F310)
Fridtjof Nansen als Namensgeber
Navantia